Szynwałd ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Szynwałd (Skrzyszów), Dorf im Powiat Tarnowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Szynwałd (Łasin), Dorf im Powiat Grudziądzki
 Szynwałd (Sośno), Dorf im Powiat Sępoleński
 Woiwodschaft Pommern:
 Ehemaliger Name von Dąbki (Czersk), Dorf im Powiat Chojnicki